ima više značenja.

 INT (jedinjenje), boja
 .int, generički domen